Анатолий Миронович Наль (Рапопорт-Орочко; 15 февраля 1905, Гайсин — 1970, Москва) — советский театральный актёр, режиссёр, поэт и переводчик.

Биография 
Анатолий Наль-Рапопорт с 1921 года был учеником Евгения Вахтангова по 3-й студии МХАТ.

С 1921 по 1949 год служил актёром Театра им. Е. Вахтангова, сыграл на его сцене более тридцати ролей. В период Великой Отечественной войны находился с театром в эвакуации в Омске.

Был также художественным руководителем Молодого театра в Москве и главным режиссёром Современного театра.

В 1950-е годы был режиссёром театра Тихоокеанского флота, других самодеятельных театров.

В 1960-е годы работал на телевидении.

Умер 10 июля 1970 года. Похоронен на  (7 уч.).

Семья 
Дочь — Анна Наль (1942—2017), была замужем за А. Городницким.

Творчество 
В 1920-е годы выпустил две книги стихов, предисловие к одной из них написал М. Кузмин. 29 ноября 1925 участвовал в литературном вечере «Поэзия наших дней».

Переводил на русский язык стихи еврейских поэтов Маркиша и Фефера.

Роли в театре 

  — «Принцесса Турандот» К. Гоцци — Цанни
  — Барсуки Л. Леонова — Брозин
  — Заговор чувств Ю. Олеши — Михал Михалыч
  — «Гамлет» У. Шекспира — Лаэрт
  — «Интервенция» Л. Славина — Женя Ксидиас
  — Человеческая комедия по Бальзаку — Даниэль, друг Люсьена, республиканец
  — Много шума из ничего У. Шекспира — Клавдио
  — Человек с ружьём Н. Погодина — Человек в шубе
  — Маскарад М. Лермонтова — 3-й офицер
  — Сирано де Бержерак Э. Ростана — Гиже

Фильмография 
Режиссёр
  — Цветы запоздалые (телесектакль) по повести А. П. Чехова
  — Пещерные люди (фильм-спектакль)

Избранные публикации

Награды 
 Медаль «За трудовую доблесть» (16 декабря 1946)

Примечания

Ссылки 
 
 

Русские поэты
Переводчики с идиша
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова